Liujia bezeichnet:

 Liujia (Volk), ein offiziell nicht klassifiziertes Volk in der Volksrepublik China
 Liujia (Tainan) (六甲區), Bezirk der Stadt Tainan auf Taiwan
 Liujia (Jinchengjiang) (六甲镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jinchengjiang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liujia (Nanxi) (刘家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liujia (Youxian) (刘家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liujia (Yushu) (刘家镇), Großgemeinde der Stadt Yushu in der chinesischen Provinz Jilin
 Liujia (Beizhen) (柳家乡), Gemeinde der Stadt Beizhen in der chinesischen Provinz Liaoning
 Liujia (Fuchuan) (柳家乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Fuchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Liujia (Guandu) (六甲街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guandu in der chinesischen Provinz Yunnan